Moura — cidade portuguesa
 Moura Atlético Clube — clube desportivo da cidade acima
 Mouros — povos oriundos do Norte de África

 Moura encantada —  tipo de personagem do foclore português
 Erva-moura — Solanum nigrum, planta herbácea